17-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги проходил с 20 июля 2007 года по 22 июня 2008 года. Победителем турнира стала команда «Ильичёвец» (Мариуполь).

Участники

Итоговая таблица

Примечания 
 С команды «Волынь» снято три (3) очка по решению Бюро ПФЛ Украины от 15 апреля 2008.
 С команды «Днепр» снято шесть (6) очков по решению Бюро ПФЛ Украины от 19 июня 2008 и 3 июля 2008.
 МФК «Николаев» 1 июля 2008 был исключен из состава ПФЛ Украины согласно письму президента клуба о отсутствии финансовых возможностей для участия в сезоне 2008/2009. 17 июля 2008 клубу был возвращен статус профессионального согласно письму городского головы города Николаева. В сезоне 2008/2009 МФК «Николаев» будет выступать во второй лиге в группе «А».
 ФСК «Прикарпатье» остается в первой лиге на следующий сезон в связи с исключением МФК «Николаев».
 В следующем сезоне первая лига сокращается до 18 команд.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 17 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 Обзор Украинской Премьер-лиги от FOOTBALL.UA 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008
Футбол на Украине в сезоне 2007/2008